Acephala peut désigner :
 , groupe de cultivars du chou commun () ;
 Acephala, nom utilisé par Georges Cuvier pour désigner les bivalves ;
 Acephala, groupe de rock argentin.